Ming Yongle, un empereur chinois (1360 - 1424).
 Encyclopédie de Yongle, une encyclopédie.